Il singolare del torneo di tennis Brussels Indoor 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Carl-Uwe Steeb 7-5, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Boris Becker (campione)
 Carl-Uwe Steeb (finale)
 Emilio Sánchez (primo turno)
 Jakob Hlasek (secondo turno)

 Ronald Agénor (quarti di finale)
 Magnus Gustafsson (semifinali)
 Paolo Canè (quarti di finale)
 Goran Ivanišević (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Brussels Indoor 1990